

Imiona 

 Budzisław – imię męskie

Wsie w Polsce

Województwo kujawsko-pomorskie 

 Budzisław – wieś w powiecie radziejowskim, w gminie Bytoń
 Budzisław – wieś w powiecie żnińskim, w gminie Rogowo

Województwo wielkopolskie 

 Budzisław Górny – wieś w powiecie konińskim, w gminie Kleczew
 Budzisław Kościelny – wieś w powiecie konińskim, w gminie Kleczew
 Nowy Budzisław – wieś w powiecie kolskim, w gminie Osiek Mały
 Stary Budzisław – wieś w powiecie kolskim, w gminie Osiek Mały

Województwo świętokrzyskie 

 Budzisław – wieś w powiecie koneckim, w gminie Słupia Konecka